Населені пункти в Чехії:

 Єніковиці (Градець-Кралове)
 Єніковиці (Пардубіце)